Kelemen László (1762–1814) az első magyar színigazgató és színműíró
 Kelemen László (1907–1979) orvos, orvosi szakíró
 Kelemen László (1919–1984) pszichológus, egyetemi tanár.
 Kelemen László (1958) ügyvéd, író
 Kelemen László (1960) zeneszerző, folklorista, a Hagyományok Háza igazgatója
 Kelemen László (1961) orvos, informatikus, újságíró, fordító
 Kelemen László (?) építész
 Kelemen László közgazdász, szakíró